Aguilón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aguilón (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Aguilón (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar